Schrumpfstaat steht für:

 einen fortbestehenden Staat, der durch Sezession oder Gebietsabtretung verkleinert wurde, siehe Sezession und Gebietsabtretung
 ein politisches Schlagwort, das den Staat polemisch als einen Staat beschreibt, dessen Funktionen als Wirtschaftssubjekt und als die Wirtschaft regulierende Instanz auf ein Minimum reduziert sind, siehe Nachtwächterstaat und Minarchismus